Макрель, Скумбрія (Scomber) — рід океанічних риб з родини Scombridae.
 Макрель (експериментальний тип ПЧ США) — експериментальний тип підводних човнів США.